Неру — индийская фамилия. Известные носители:

 Неру, Джавахарлал (1889—1964) — политический деятель Индии, премьер-министр страны в 1947—1964 годах.
 Неру, Камала (1899—1936) — деятель народно-освободительного движения Индии, жена Джавахарлала Неру, мать Индиры Ганди.
 Неру, Кришна (1907—1967) — индийская писательница и общественный деятель, сестра Джавахарлала Неру.
 Неру, Мотилал (1861—1931) — индийский политический деятель, отец Джавахарлала Неру.
 Неру, Рамешвари (1886—1966) — индийская общественная деятельница, лауреат Международной Ленинской премия «За укрепление мира между народами» (1961).